Orbán Ráhel (Tatabánya, 1989. május 18. –) Orbán Viktor legidősebb lánya, turizmus–vendéglátás végzettségű üzletember.

Élete

Tanulmányai, pályafutása 

1989-ben született Orbán Viktor és Lévai Anikó első gyermekeként Tatabányán. Iványi Gábor metodista lelkész keresztelte meg.

Középfokú tanulmányait a Városmajori Gimnáziumban végezte. 2007-ben megkapta a Városmajori Érdemérmet.

2006 nyarán az olaszországi Sienai Egyetemen (Università per Stranieri) végzett egy szemesztert. 2007-ben nyert felvételt a Budapesti Corvinus Egyetemre, turizmus–vendéglátás szakra. 2008 tavaszán a párizsi Sorbonne Egyetemen tanult. 2010-ben az amerikai Bostoni Egyetemen végzett egy nyári szemesztert. 2011-ben a lyoni Jean Moulin Egyetemen tanult.

A „Könnyűzenei fesztiválok szervezeti folyamatának és versenyképességének elemzése – A Sziget Kulturális és Menedzser Iroda példáján keresztül” címmel írt szakdolgozatot. Szakdolgozata a Magyar Turizmus Zrt. „Az év turisztikai témájú szakdolgozata” című pályázatán „Újszerű témaválasztás” kategóriában első díjat kapott.
Megemlítendő, hogy szakdolgozatának témavezetője Nemes Andrea egyetemi docens volt, aki osztályvezető volt a Nemzetgazdasági Minisztériumban.

A turizmus–vendéglátás szakot 2013-ban végezte el.
2012 és 2014 között a Kempinski Hotel Corvinusban dolgozott sales manager (értékesítési-menedzser gyakornok) pozícióban.

2014-től a Zsidai Csoport alkalmazottja.

2014-től egy éven át a svájci lausannei Ecole hôtelière elitegyetemen tanult. 

2016-tól a Budapesti Corvinus Egyetemen óraadó oktató. A turizmus–vendéglátás szakon a Food Service Management nevű tárgyat oktatja.

Ekkor már beszélt olaszul, franciául, németül és angolul.

Közéleti tevékenysége 
2016 februárjában Andy Vajnával együtt ő is ott volt azon a zártkörű találkozón, ahol Rogán Antal ismertette az újfajta állami turizmusszervezés koncepcióját. Később az egyik szervező azt nyilatkozta, hogy a találkozó célja részben az volt, hogy a külföldön turisztikát tanuló magyar diákok is betekintést nyerjenek a hazai koncepciókba, ezért Orbán Ráhelen kívül másokat is meghívtak, csak nem mindenki tudott részt venni a találkozón.

2015 szeptemberében a Bahreini Olaj és Gázügyi Hatóság weboldalára kikerült hír szerint energetikai, konkrétan kőolaj- és földgázügyekről tárgyalt férje, Tiborcz István és a magyar nagykövetség konzulja kíséretében a bahreini miniszterrel és arról, hogyan tudja szorosabbra fűzni a két ország a gazdasági együttműködés szálait. Mivel állami tisztséget sem ő, sem férje nem birtokol, az utat több sajtóorgánumban is támadták. Mind a bahreini konzul, mind az érintettek cáfolták, hogy üzleti ügyekről lett volna szó.

2018-ban és 2019-ben a Forbes őt választotta a 4. legbefolyásosabb magyar nőnek a közéletben.

A 2020-as Befolyás-barométer szerint ő Magyarország 20. legbefolyásosabb személye.

Családja 
Nagyszülei: Orbán Győző (1940) és Sipos Erzsébet, illetve Lévai István (1922) és Cseh Mária.
Szülei: Orbán Viktor (1963) politikus, miniszterelnök és Lévai Anikó (1963).
Testvérei: Gáspár (1992), Sára (1994), Róza (2000), Flóra (2004)

2013. szeptember 6-án házasságot kötött Tiborcz István vállalkozóval. Gyermekeik: Tiborcz Aliz (2016), Tiborcz Anna Adél (2018) és Tiborcz Bertalan.

2021-ben családjával kiköltözött az andalúziai Marbellára.

Családfa

Jegyzetek

További információk 

1989-ben született személyek
Élő személyek
Magyar nők
Ráhel